La route départementale 37, ou RD 37, ou D37, est située :
 dans le département de la Haute-Garonne, elle relie Grenade à Carbonne
 dans le département d'Indre-et-Loire, elle correspond à la rocade de Tours
 dans le département de la Nièvre, elle relie Cercy-la-Tour à Montsauche-les-Settons
 dans le département des Hautes-Pyrénées, elle relie Montastruc à Sadournin
 dans le département des Yvelines, elle relie Moisson à Lommoye

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes d'Indre-et-Loire
 Routes de la Nièvre
 Routes des Yvelines

037